Die Herren von Rothenburg waren ein weit verzweigtes, süddeutsches Adelsgeschlecht, welches nach Gebwin von den Robertinern abstammte und sich mit dem staufischen Küchenmeister Heinrich gegen Ende des 12. Jahrhunderts nach Burg Rothenburg ob der Tauber benannte. Auf ihn gehen die Linien von Rothenburg, Gebwin (Heilbronn), Geben (Freiburg im Breisgau) sowie Gewin (in Rothenburg, in Mittelfranken und der bayerischen Oberpfalz) zurück.

Literatur 
 Justinus P. J. Gewin: Blüte und Niedergang hochadeliger Geschlechter im Mittelalter. H. L. Smits, ’s-Gravenhage 1955.
 Justinus P. J. Gewin: Die Verwandtschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. H. L. Smits, ’s-Gravenhage 1964.
 Johann Balthasar Guth: Die Gräflich Oettingischen Schenken. In: 12. Jahresbericht des historischen Vereins Mittelfranken. Ansbach 1842, S. 51–81 (Digitalisat).
 Johann Gottfried Biedermann: Geschlechts-Register Der Reichs-Frey unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Francken, Löblichen Orts an der Altmühl. Dietzel, Bayreuth 1748 (Digitalisat).
 Rudolf von Stillfried-Rattonitz: Kloster Heilsbronn. Ein Beitrag zu den Hohenzollerischen Forschungen. Heymann, Berlin 1877, S. 207 (Digitalisat).
 Julius Kindler von Knobloch, Badische Historische Kommission (Hrsg.): Oberbadisches Geschlechterbuch. Band 1: A–Ha. Winter, Heidelberg 1898 (Digitalisat).
 Heinrich Schreiber: Urkundenbuch der Stadt Freiburg. Band 1, Abtheilung 2. Herder, Freiburg i. Br. 1828 (Digitalisat).
 Heinrich Schreiber: Urkundenbuch der Stadt Freiburg, 1829. Band 2, Abtheilung 2. Herder, Freiburg i. Br. 1829 (Digitalisat).
 Zeitschrift des Historischen Vereins für das Württembergische Franken, Heft VII., 1853
 Akademie der Wissenschaften (Wien): Sitzungsberichte, Band 40, 1862, S. 483 (teilweise fehlerhaft) (Digitalisat).
 Carl Friedrich COLLAND: Historische, und durch Wappen erläuterte Nachrichten, von dem altfränkischen Geschlecht der Herren von Nordenberg, Ellwangen 1777 (Digitalisat)
 H. Bauer: Die Butigler von Weiltingen, die Herrn von Insingen und Rotenburg auch die Herrn von Seldeneck, Beilage IV., in Jahresbericht des Historischen Vereins für Mittelfranken, Band 35, S. 61ff Digitalisat
 Heinrich Wilhelm Bensen: Die Küchenmeister von Rotenburg und Nortenberg, in Historische Untersuchungen über die ehemalige Reichsstadt Rotenburg: oder die Geschichte einer deutschen Gemeinde aus urkundlichen Quellen Nürnberg 1837, S. 432 ff Digitalisat
 Bavaria: Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, Dritter Band Oberfranken. Mittelfranken, München 1865 Digitalisat
 H. Bauer: Die Vögte und Truchsesse von Rotenburg, in Jahresbericht des Historischen Vereins Mittelfranken, Bd. 30 S. 102ff Digitalisat
 Die Herren von Seldeneck und ihre Stammburg – in Zeitschrift des Historischen Vereins für das Württembergische Franken, Band 8, S. 367 ff Digitalisat
 Karl Borchardt: "Vögte, Truchsesse, Küchenmeister: Stauferzeitliche Ministerialen zwischen Rothenburg und Würzburg" in: Kirchen, Bürger und Bauern, Jahrbuch des Vereins Alt-Rothenburg 2016, S. 188 ff.

 
Deutsches Adelsgeschlecht
Deutsches Adelsgeschlecht (Hochadel)
Schwäbisches Adelsgeschlecht